Our Wife (1931), een Amerikaanse film van James W. Horne
Our Wife (1941), een Amerikaanse film van John M. Stahl